Ампа́ру-ду-Се́рра () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Зона-да-Мата. Входит в экономико-статистический микрорегион Висоза. Население составляет 4919 человек на 2006 год. Занимает площадь 145,811 км². Плотность населения — 33,7 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 17 757 660,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 3 431,43 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,675 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс